Ruské příjmení Běljajev (), přechýleně Běljajevová (/Běljajeva) má více nositelů:

Mužský tvar
 Alexandr Petrovič Běljajev (1803–1888), ruský spisovatel a děkabrista
 Alexandr Romanovič Běljajev (1884–1942), ruský spisovatel 
 Alexej Běljajev (* 1985), kazachstánský rychlobruslař
 Dmitrij Konstantinovič Beljajev (1917–1985) – ruský sovětský vědec-genetik
 Jevgenij Běljajev (1954–2003), sovětský lyžař-běžec –
 Pavel Ivanovič Běljajev (1925–1970), sovětský kosmonaut

Ženský tvar 
 Julija Běljajevová (* 1992), estonská sportovní šermířka ruského původu
 Natalja Běljajevová, ruská horolezkyně
 Teťana Běljajevová (* 1971), ukrajinská sambistka a judistka

Ruská příjmení